Ке́ттеринг () — фамилия и топонимы в англоязычных странах.

Известные носители фамилии 
 Кеттеринг, Чарльз (1876—1958) — американский инженер, изобретатель и бизнесмен.

Топонимы 
  — город в штате Тасмания (Австралия).
 Кеттеринг — боро в графстве Нортгемптоншир (Англия).
 Кеттеринг — город в Англии, административный центр одноимённого боро.
 Кеттеринг — город в штате Огайо (США).
  — невключённая территория в округе Принс-Джорджес штата Мэриленд (США).

Другое 
 «Кеттеринг Таун» — английский футбольный клуб.